Pizzo Bianco – szczyt we Włoszech, w masywie Monte Rosa w Alpach Pennińskich
 Pizzo Bianco – szczyt w Szwajcarii, w masywie Bernina w Alpach Retyckich